2 miejscowości w Polsce:
 Domanin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Kępno
 Domanin – osada w pow. kępińskim
 Domanin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Dąbie
 Domanin – nieistniejąca wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim